Albumy muzyczne:
 Promised Land – album Elvisa Presleya z 1975 roku
 Promised Land – album grupy Queensrÿche z 1994 roku

Miejscowości w USA:
 Promised Land – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenwood

Gminy w USA:
 Promised Land (ang. Promised Land Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Promised Land (ang. Promised Land Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence

Pozostałe:
 Promised Land – film dramatyczny

Zobacz też 
 Ziemia Obiecana